David Wood peut désigner :
 David Wood (1944-), un acteur britannique ;
 David Wood (1964-), un joueur de basketball américain.